Леді Ґодіва:

 Леді Ґодіва — англосаксонська графиня.
 Леді Ґодіва — експериментальний імпульсний ядерний реактор.

У мистецтві 
  — пісня Пітера і Гордона 1966 року в виконанні Алекса Дея.
  — картина 1898 року Джона Кольєр.

 Фільми
  — німецький німий історичний фільм.
  — британський романтичний комедійний фільм.